Макара может означать:

Индия 
 Макара — мифическое морское чудовище в индийских традициях.
 Макара — солнечный месяц (десятый из 12-и) в древнеиндийском лунно-солнечном календаре.

Эквадор 
 Макара — эквадорский футбольный клуб из города Амбато.

См. также 
 Макара санкранти — индуистский праздник, посвящённый солнечному божеству Сурье.